El nombre Fernando Acevedo puede referirse a:

 Fernando Acevedo (1946-), atleta peruano.
 Fernando Acevedo (1973-), escritor y guionista español.